Az 1990-es sakkvilágbajnokság versenysorozata zónaversenyekből, zónaközi döntőkből, a világbajnokjelöltek párosmérkőzéses rendszerű egyenes kieséses versenyéből, valamint a világbajnoki döntőből állt. A döntő a világbajnokjelöltek versenyének döntőjében győztes Anatolij Karpov és a regnáló világbajnok szovjet Garri Kaszparov között zajlott. A mérkőzés első 12 játszmáját New Yorkban vívták 1990. október 8. – november 7. között, a második 12 játszmára a franciaországi Lyonban került sor november 26. – december 30. között. Ez volt a két versenyző ötödik összecsapása a világbajnoki címért. A párosmérkőzést 12½–11½ arányban Garri Kaszparov nyerte, ezzel ismét megvédte világbajnoki címét.

Előzmények 
Garri Kaszparov az 1985-ös sakkvilágbajnokságon hódította el a világbajnoki címet Anatolij Karpovtól, miután a megismételt világbajnoki döntőben 13–11 győzött. Az 1986-ban rendezett visszavágó mérkőzésen Kaszparov 12,5–11,5 arányban győzött, és megvédte címét. A már zajló 1984–87-es világbajnoksági ciklusba Karpovnak csak a versenysorozat végén kellett bekapcsolódnia, és a világbajnokjelöltek versenyének győztesével kellett játszania a világbajnok kihívásának lehetőségéért. Ez sikerült is neki, és – immár sorrendben ötödször egymás után – ismét Kaszparov és Karpov vívta a világbajnokság döntőjét.

A zónaversenyek 
Az európai 1. zóna versenyét három csoportban rendezték. Az 1/A zónából az első két helyezett, az 1/b és 1/C zónából a győztes szerzett kvalifikációt.

1/A. zóna Bath (Anglia)
1987. február 14–25. között a dél-angliai Bathban rendezték az európai zóna 1/A csoportjának versenyét, amelyhez a brit sziget országai tartoztak. Az első két helyen két angol versenyző: Jonathan Speelman és Glenn Flear végzett. Ők jutottak tovább a zónaközi versenybe.

1/B. zóna Budel (Hollandia)
1987. május 19. – június 2. között a hollandiai Budel adott otthont az európai zóna 1/B csoportja versenyének. A győzelmet a jugoszláv Todorcevic szerezte meg, aki ezzel kvalifikálta magát a zónaközi versenybe.

1/C. zóna Andorra
1987. március–áprilisban Andorrában rendezték az európai zóna 1/C csoportjának versenyét. Az élen a spanyol de la Villa García végzett, aki ezzel az eredményével továbbjutott a zónaközi döntőbe.

Az európai 2. zóna versenyét két csoportban rendezték meg, amelyekből az első két-két helyezett kvalifikálta magát a zónaközi versenyre.

2/A. zóna München
Az európai zóna 2/A. csoportjának versenyét 1987. januárban Münchenben rendezték. A versenyt az izraeli Grünfeld nyerte a nyugatnémet Hickl előtt. Ők ketten jutottak tovább.

2/B. zóna Gausdal (Norvégia)
Az európai zóna 2/B. csoportjának versenyét 1987. januárban a norvégiai Gausdalban rendezték. A versenyt a svéd Thomas Ernst nyerte az izlandi Johann Hjartarson előtt. Ők ketten szereztek  kvalifikációt a zónaközi versenyre

3. zóna Varsó (Lengyelország)
Az európai harmadik zóna versenyének 1987. februárban Varsó adott otthont. A 24 résztvevőt két azonos erősségű csoportba sorolták, és mindkét csoportból két versenyző szerezhetett kvalifikációt a zónaközi versenyre. Mindkét csoportot magyar versenyző nyerte. Az első csoportban Sax Gyula másfél pont előnnyel végzett az élen a mögötte hármas holtversenyben végző román Marin, bolgár Gheorgiev és lengyel Schmidt előtt. Közöttük a rájátszás döntött, amelyet a román Mihail Marin nyert meg. A másik csoportot Pintér József nyerte a bolgár Inkiov előtt.

Magyar szempontból említést érdemel az a tény, hogy ezen a zónaversenyen lett volna jogosult indulásra az akkor 17 éves Polgár Zsuzsa, aki a magyar bajnokságon a férfiak között Hazai Lászlóval holtversenyben a második helyet szerezte meg. Ő volt az első női versenyző, aki a férfiak között jogot szerzett a világbajnoki versenysorozaton való indulásra. Indulásának lehetőségével a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) legfelsőbb szinten foglalkozott. Ekkor még indulását elvetették, de precedenst teremtve megnyitotta a kaput az előtt, hogy később nők is részt vehessenek a férfi világbajnoki címért folyó versengésben.

4. zóna Minszk (Szovjetunió)
Az 54. szovjet sakkbajnokság egyben zónaversenynek számított, amelyre 1987. március 4–29. között Minszkben került sor. A versenyről öten szerezhettek kvalifikációt. Az első helyen Beljavszkij és Szalov végzett holtversenyben, a harmadik-negyedik helyet szintén holtversenyben Ehlvest és Eingorn szerezte meg. Az ötödik továbbjutó Alekszandr Csernyin lett, aki az 5–6. helyen holtversenyben végzett Artur Juszupovval, aki az előző világbajnoki ciklusban elért eredménye alapján közvetlenül a világbajnokjelölti párosmérkőzéses szakaszban indulhatott. Rajtuk kívül még korábbi eredményei alapján a zónaközi versenyen kapcsolódhatott be a versenysorozatba Vaszilij Szmiszlov, Lev Polugajevszkij és Mihail Tal.

5. zóna Pucarevo (Jugoszlávia)
Az európai ötödik zóna versenyére 1987. márciusban a jugoszláviai (ma Bosznia-Hercegovina) Pucarevóban került sor, amelyről az első két helyezett, a jugoszláv Popović és Barlov kvalifikálta magát a zónaközi versenyre.

6. zóna Estes Park, az Egyesült Államok bajnoksága
Az 1986-ban a Colorado állambeli Estes Parkban rendezett 32. USA-bajnokság egyúttal a világbajnokság zónaversenyének számított, amelyről négy versenyző juthatott tovább. A győzelmet Seirawan szerezte meg, aki az előző ciklusbeli eredményével már kvalifikációt szerzett. A második-harmadik helyen holtversenyben végzett Alburt és Benjamin, és a negyed-ötödik helyen is holtverseny keletkezett Christiansen és Kavalek között. Ők öten szereztek kvalifikációt a zónaközi versenyre.

7. zóna Winnipeg (Kanada)
Az 1986. július 12–28. között rendezett 66. Kanada-bajnokság egyben zónaversenynek számított, amelyről egy versenyző juthatott tovább az előző világbajnoki ciklusban elért eredménye alapján már kvalifikációt szerzett Kevin Spraggett mellett. Az első helyen holtversenyben Igor Ivanov és Spraggett végzett. Ivanov helyett végül a harmadik helyen végzett Baragar indult a zónaközi versenyen.

8. zóna Bayamo (Kuba)
A közép-amerikai zóna versenyére 1987. március–áprilisban a kubai Bayamóban került sor, amelyről az első három helyezett szerezhetett kvalifikációt a zónaközi versenyre. Az első helyet a kubai Rodriguez szerezte meg a kolumbiai Zapata előtt. A harmadik–ötödik helyen holtverseny keletkezett Nogueiras, Gild García és Arencibia között. A rájátszás során Nogueiras harcolta ki a zónaközi versenyen való indulás jogát.

9. zóna Santiago (Chile)
Az 1987. márciusban rendezett dél-amerikai zónaversenyről két versenyző juthatott tovább. Az első helyet a brazil Gilberto Milos szerezte meg a perui Granda Zuniga előtt, akik ezzel kvalifikálták magukat a zónaközi versenyre.

10. zóna 
A nyugat-ázsiai zónából az indiai Prasad vett részt a zónaközi versenyen.

11. zóna  Jakarta (Indonézia)
A délkelet-Ázsiát és Óceániát magába foglaló 11. zóna versenyének Indonézia fővárosa, Jakarta adott otthont 1987. márciusban. A versenyen résztvevő 20 versenyzőt két azonos erősségű csoportba osztották, majd mindkét csoportból az első hat helyezett jutott a 12 fős döntőbe, amelyből ketten kvalifikálták magukat a zónaközi döntőbe. Ez a kínai Hszü Csünnek és a Fülöp-szigeteki Torrénak sikerült.

12. zóna  Tripoli (Líbia)
Az afrikai zónából az egyiptomi Ahmed Ibrahim Hamed játszott a zónaközi versenyen.

Zónaközi versenyek 
Három zónaközi versenyt rendeztek, amelyek mindegyikéből hárman jutottak a világbajnokjelöltek versenyének párosmérkőzéses szakaszába.
{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny, Szabadka, 1987. június–július
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Sax Gyula|| || 2570 || - || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 10½ || 74.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Nigel Short|| || 2615 || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 10½ || 73.00
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Jon Speelman|| || 2550 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10½ || 70.75
|-
| 4 || align=left|Mihail Tal|| || 2605 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 10 || 72.50
|-
| 5 || align=left|Ribli Zoltán|| || 2580 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 63.25
|-
| 6 || align=left|Amador Rodríguez Cespedes|| || 2495 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 
|-
| 7 || align=left|Slavoljub Marjanović|| || 2505 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || 
|-
| 8 || align=left|Vaszilij Szmiszlov|| || 2550 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 7½ || 52.00
|-
| 9 || align=left|Alekszandr Csernyin|| || 2570 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 7½ || 51.00
|-
| 10 || align=left|Petar Popović|| || 2540 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 7 || 
|-
| 11 || align=left|Alonso Zapata|| || 2505 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 
|-
| 12 || align=left|Thomas Ernst|| || 2465 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 6 || 
|-
| 13 || align=left|Lev Alburt|| || 2575 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || ½ || 0 || ½ || 5½ || 
|-
| 14 || align=left|Hszü Csün|| || 2495 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 1 || ½ || 5 || 
|-
| 15 || align=left|Devaki Prasad|| || 2425 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || - || ½ || 4 || 
|-
| 16 || align=left|Ahmed Ibrahim Hamed|| || 2310 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || - || 3 || 
|}

A szabadkai zónaközi versenyről Sax, Short és Speelman kvalifikálta magát a világbajnokjelöltek versenyének párosmérkőzéses szakaszába. Kavalek a hatodik forduló után visszalépett, addigi eredményét törölték. Robert Hübner meghívást kapott a versenyre, de nem vett részt rajta.

Ribli az utolsó fordulóig vezetett, akkor azonban szabadnapos volt, így visszaesett a 4–5. helyre. Ennek eredményeként nem volt hajlandó rájátszást játszani Tallal a tartalék helyért. (Ennek később nem volt jelentősége, mert a tartalék részvételére nem került sor a világbajnokjelöltek versenyén.)

{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny, Szirák, 1987. július–augusztus
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Valerij Szalov|| || 2575 || - || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 97.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Jóhann Hjartarson|| || 2550 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 96.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Portisch Lajos|| || 2615 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 12 || 98.50
|-
| 4 || align=left|John Nunn|| || 2585 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 12 || 92.50
|-
| 5 || align=left|Alekszandr Beljavszkij|| || 2630 || 0 || ½ || 0 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|-
| 6 || align=left|Ulf Andersson|| || 2600 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 10½ || 
|-
| 7 || align=left|Ljubomir Ljubojević|| || 2625 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 10 || 
|-
| 8 || align=left|Larry Christiansen|| || 2575 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 || 
|-
| 9 || align=left|Joel Benjamin|| || 2575 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 61.75
|-
| 10 || align=left|Miodrag Todorcevic|| || 2475 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 59.75
|-
| 11 || align=left|Mihail Marin|| || 2475 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7½ || 52.75
|-
| 12 || align=left|Dragoljub Velimirović|| || 2520 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || - || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 7½ || 51.75
|-
| 13 || align=left|Adorján András|| || 2540 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 7 || 55.00
|-
| 14 || align=left|Gilberto Milos|| || 2495 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 7 || 49.75
|-
| 15 || align=left|Glenn Flear|| || 2480 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || 6 || 
|-
| 16 || align=left|Jesús de la Villa|| || 2485 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 5½ || 
|-
| 17 || align=left|Slim Bouaziz|| || 2370 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || - || ½ || 4½ || 
|-
| 18 || align=left|Denis Allan|| || 2310 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || - || 1½ || 
|}

A Szirákon játszott zónaközi versenyről Valerij Szalov és Jóhann Hjartarson mellett az angol Nunn elleni rájátszást 4–2-re nyerő magyar Portisch Lajos jutott tovább a párosmérkőzéses szakaszba.

{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny, Zágráb, 1987. augusztus
|-
!  !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Viktor Korcsnoj|| || 2630 || - || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 11 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Jaan Ehlvest|| || 2540 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 10 || 80.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Yasser Seirawan|| || 2600 || 0 || ½ || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 10 || 73.50
|-
| 4 || align=left|Jesus Nogueiras|| || 2555 || 1 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ || 71.00
|-
| 5 || align=left|Predrag Nikolić|| || 2620 || ½ || 0 || ½ || 0 || - || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9½ || 67.50
|-
| 6 || align=left|Julio Granda|| || 2525 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9½ || 67.50
|-
| 7 || align=left|Eugenio Torre|| || 2540 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 9 || 
|-
| 8 || align=left|Lev Polugajevszkij|| || 2595 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 8½ || 65.25
|-
| 9 || align=left|Vereslav Eingorn|| || 2575 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 8½ || 61.25
|-
| 10 || align=left|Yehuda Gruenfeld|| || 2545 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || - || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 59.50
|-
| 11 || align=left|Pintér József|| || 2575 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 59.25
|-
| 12 || align=left|Krunoslav Hulak|| || 2495 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 
|-
| 13 || align=left|Ventzislav Inkiov|| || 2485 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || ½ || ½ || ½ || ½ || 7 || 
|-
| 14 || align=left|Tony Miles|| || 2585 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || 6½ || 
|-
| 15 || align=left|Dragan Barlov|| || 2555 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 6 || 
|-
| 16 || align=left|Jörg Hickl|| || 2455 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 5 || 
|-
| 17 || align=left|Fletcher Baragar|| || 2320 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1½ || 
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi versenyekből továbbjutott 9 versenyző kiegészült az előző világbajnokjelölti verseny első négy helyezettjével (Andrej Szokolov, Jan Timman, Rafael Vaganjan és Artur Juszupov), valamint a kanadai szervezőktől szabadkártyát kapott Spraggettel. A negyeddöntők során csatlakozott hozzájuk Anatolij Karpov, az előző világbajnoki döntő vesztese.

A versenyzők kieséses rendszerű párosmérkőzéseken döntötték el az első hely sorsát. A győztes, Anatolij Karpov szerezte meg ismét a világbajnok Garri Kaszparov kihívásának jogát, így ők ketten hét év alatt ötödször vívtak meg a sakkvilágbajnoki címért.

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki döntő párosmérkőzésre Garri Kaszparov és Anatolij Karpov között 1990. október 8. – november 7. között New Yorkban és november 26. – december 30. között a franciaországi Lyonban került sor.

A versenyzők 
A két versenyző 1984, 1985 és 1986 és 1987 után ötödször mérkőzött meg egymással a világbajnoki címért.

A hivatalos FIDE-világranglista élén az előző világbajnoki döntő megnyerése óta Kaszparov állt, az 1990. júliustól érvényes lista szerint 2800 ponttal, mögötte Karpov következett 2730 ponttal. A Chessmetrics pontszámítása szerint Kaszparov már 1985. februártól vezette a ranglistát, 1990. októberben 2877 ponttal, mögötte Karpov állt 2827 ponttal.

A két világbajnoki döntő között 1988-ban Kaszparov kiváló játékkal, két és fél pont előnnyel Karpov előtt győzött az amszterdami négyfordulós négyes nagymesterversenyen, és ugyancsak Karpov előtt egy pont előnnyel a rendkívül erős belforti világkupa viadalon. A riválisok előtt másfél pont előnnyel, holtversenyben Karpovval megnyerte a Szovjetunió bajnokságát, és felkészülési párosmérkőzésen a csehszlovák Vlastimil Hort ellen 2,5–0,5 arányban győzött. Még ugyanebben az évben első helyen végzett a reykjavíki világkupa-versenyen, és a Szalonikiban rendezett sakkolimpián három aranyérmet szerzett. 1989-ben holtversenyben első helyen végzett a barcelonai világkupa versenyen (Ljubojeviccsel) és a skellefteai világkupán (Karpovval). Fölényesen, 3,5 pont előnnyel nyerte a Tilburgban rendezett szupernagymester-versenyt, és három pont előnnyel az Investbank nagyon erős nagymesterversenyét Belgrádban. 1990-ben felkészülési mérkőzésen 5–1 arányban győzött Pszahisz nagymester ellen, és magabiztosan lett első a linaresi hagyományos szupertornán is. A világbajnoki döntő előtt egy könnyed felkészülési mérkőzésen 1,5–0,5 arányban nyert Curt Hansen dán nagymester ellen.

Karpov ugyanakkor 1988-ban első helyezést ért el a Wijk aan Zeeban rendezett hagyományos Hoogovens versenyen, a 2–3. helyen végzett az Euwe-emlékversenyen, és biztosan szerezte meg az első helyet a brüsszeli világkupa versenyen. Kaszparov mögött második helyen végzett az amszterdami négyfordulós négyes nagymesterversenyen, és ugyancsak mögötte második a rendkívül erős belforti világkupa viadalon. A riválisok előtt másfél pont előnnyel, holtversenyben Kaszparovval végzett az 1–2. helyen a Szovjetunió bajnokságán, és fölényesen, 2 pont előnnyel nyerte a Tilburgban rendezett szupernagymester-versenyt. A Szalonikiban rendezett olimpián Kaszparov mögött a 2. táblán két arany és egy ezüstérmet szerzett. 1989-ben Vaszilij Ivancsuk mögött második helyen végzett a linaresi szupertornán, felkészülési párosmérkőzésen 2,5–1,5-re győzött a svéd nagymester, Ulf Andersson ellen, a 2. helyen végzett a holland Jan Timman mögött a rotterdami világkupán, és holtversenyben Kaszparovval az első helyet szerezte meg a skellefteai világkupa versenyen. Az év utolsó nagymesterversenyén, Reggio Emiliában csak a 3. helyen végzett Ehlvest és Ivancsuk mögött. 1990-ben a 2–3. helyet szerzezte meg a haningei nagymesterversenyen, a világbajnoki döntő előtti utolsó versenyén, Bielben azonban magabiztos 1,5 pont előnnyel verte a mezőnyt.

Kétségtelenül a kor két legerősebb és legjobb formában levő sakkozója mérte össze immár ötödször tudását a világbajnoki döntőben. A díjalap 3 millió dollár volt, amelynek 5/8-a illette meg a győztest. Döntetlen eredmény esetén a díjalap feleződött volna.

A párosmérkőzés lefolyása
A 2. játszmában Kaszparov szép játékkal szerezte meg a vezetést, amelyet Karpov a 7. játszmában kiegyenlített. A mérkőzés első félideje New Yorkban 6–6-os döntetlen eredménnyel zárult. Kaszparov a 16. játszmában elért győzelmével ismét vezetést szerzett, de ezt Karpov rögtön a következő játszmában  kiegyenlítette. A 18. játszma ismét Kaszparov győzelmét hozta, és előnyét a mérkőzés legszebb játszmáját nyerve, a 20. játszma után két pontra növelte. Ekkor 11–9-re álltak. Két döntetlent követően a 22. játszma után a 12–10-es állással Kaszparov lényegében megvédte világbajnoki címét, mivel a döntetlen mérkőzéseredmény a szabályok szerint a cím megvédését jelenti. Ezután Karpov még nyert ugyan a 23. játszmában, de az utolsó játszma döntetlen eredménye után kialakult a 12,5–11,5-es Kaszparov-győzelem.

A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+World Chess Championship Match 1990
|-
! !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! Pont
|-
| align=left | Anatolij Karpov || 2730
| ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 11½
|-
| align=left | Garri Kaszparov|| 2800
|style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ 
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ || 12½
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött játszmák:

2. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 44 lépés
Spanyol megnyitás, Flohr rendszere ECO C92
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Fe7 6.Be1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Fb7 10.d4 Be8 11.Hbd2 Ff8 12.a4 h6 13.Fc2 exd4 14.cxd4 Hb4 15.Fb1 bxa4 16.Bxa4 a5 17.Ba3 Ba6 18.Hh2 g6 19.f3 Vd7 20.Hc4 Vb5 21.Bc3 Fc8 22.Fe3 Kh7 23.Vc1 c6 24.Hg4 Hg8 25.Fxh6 Fxh6 26.Hxh6 Hxh6 27.Hxd6 Vb6 28.Hxe8 Vxd4+ 29.Kh1 Vd8 30.Bd1 Vxe8 31.Vg5 Ba7 32.Bd8 Ve6 33.f4 Fa6 34.f5 Ve7 35.Vd2 Ve5 36.Vf2 Ve7 37.Vd4 Hg8 38.e5 Hd5 39.fxg6 fxg6 40.Bxc6 Vxd8 41.Vxa7+ Hde7 42.Bxa6 Vd1+ 43.Vg1 Vd2 44.Vf1 1-0

7. játszma Karpov–Kaszparov 1–0 44 lépés
Királyindiai védelem, ortodox változat, Gligoric–Tajmanov-rendszer ECO E92
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 Fg7 4.e4 d6 5.Hf3 O-O 6.Fe2 e5 7.Fe3 Ha6 8.O-O Hg4 9.Fg5 f6 10.Fc1 Kh8 11.h3 Hh6 12.dxe5 fxe5 13.Fe3 Hf7 14.Vd2 Hc5 15.Hg5 Hxg5 16.Fxg5 Ff6 17.Fe3 He6 18.Fg4 h5 19.Fxe6 Fxe6 20.Hd5 Fh4 21.Bac1 Kh7 22.Bc3 Bf7 23.b3 c6 24.Hb4 Bd7 25.Bcc1 Ff6 26.f4 exf4 27.Fxf4 Va5 28.Hd5 Vc5+ 29.Kh1 Fxd5 30.cxd5 Vd4 31.dxc6 bxc6 32.Bxc6 Be8 33.Bc4 Vxd2 34.Fxd2 Fe5 35.Fe3 Fg3 36.Bf3 h4 37.Ff2 Fxf2 38.Bxf2 Bde7 39.Bf4 g5 40.Bf6 Bxe4 41.Bxe4 Bxe4 42.Bxd6 Be7 43.Ba6 Kg7 44.Kg1 1-0

16. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 102 lépés
Skót játék, Mieses-változat ECO C45
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.d4 exd4 4.Hxd4 Hf6 5.Hxc6 bxc6 6.e5 Ve7 7.Ve2 Hd5 8.c4 Hb6 9.Hd2 Ve6 10.b3 a5 11.Fb2 Fb4 12.a3 Fxd2+ 13.Vxd2 d5 14.cxd5 cxd5 15.Bc1 O-O 16.Bxc7 Vg6 17.f3 Ff5 18.g4 Fb1 19.Fb5 Bac8 20.Bxc8 Bxc8 21.O-O h5 22.h3 hxg4 23.hxg4 Fc2 24.Vd4 Ve6 25.Bf2 Bc7 26.Bh2 Hd7 27.b4 axb4 28.axb4 Hf8 29.Ff1 Fb3 30.Fd3 Fc4 31.Ff5 Ve7 32.Vd2 Bc6 33.Fd4 Ba6 34.Fb1 Ba3 35.Bh3 Bb3 36.Fc2 Vxb4 37.Vf2 Hg6 38.e6 Bb1+ 39.Fxb1 Vxb1+ 40.Kh2 fxe6 41.Vb2 Vxb2+ 42.Fxb2 Hf4 43.Bh4 Hd3 44.Fc3 e5 45.Kg3 d4 46.Fd2 Fd5 47.Bh5 Kf7 48.Fa5 Ke6 49.Bh8 Hb2 50.Be8+ Kd6 51.Fb4+ Kc6 52.Bc8+ Kd7 53.Bc5 Ke6 54.Bc7 g6 55.Be7+ Kf6 56.Bd7 Fa2 57.Ba7 Fc4 58.Fa5 Fd3 59.f4 exf4 60.Kxf4 Fc2 61.Ba6+ Kf7 62.Ke5 Hd3+ 63.Kxd4 Hf2 64.g5 Ff5 65.Fd2 Ke7 66.Kd5 He4 67.Ba7+ Ke8 68.Fe3 Hc3+ 69.Ke5 Kd8 70.Fb6+ Ke8 71.Bc7 He4 72.Fe3 Hg3 73.Ff4 Hh5 74.Ba7 Kf8 75.Fh2 Hg7 76.Fg1 Hh5 77.Fc5+ Kg8 78.Kd6 Kf8 79.Fd4 Fg4 80.Fe5 Ff5 81.Bh7 Kg8 82.Bc7 Kf8 83.Kc6 Kg8 84.Be7 Kf8 85.Fd6 Kg8 86.Be8+ Kf7 87.Be7+ Kg8 88.Fe5 Kf8 89.Ba7 Fg4 90.Kd6 Fh3 91.Ba3 Fg4 92.Be3 Ff5 93.Kc7 Kf7 94.Kd8 Fg4 95.Fb2 Fe6 96.Fc3 Ff5 97.Be7+ Kf8 98.Fe5 Fd3 99.Ba7 Fe4 100.Bc7 Fb1 101.Fd6+ Kg8 102.Ke7 1-0

17. játszma Karpov–Kaszparov 1–0 40 lépés
Grünfeld-védelem, csereváltozat ECO D85
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 d5 4.cxd5 Hxd5 5.e4 Hxc3 6.bxc3 Fg7 7.Fe3 c5 8.Vd2 O-O 9.Hf3 Fg4 10.Hg5 cxd4 11.cxd4 Hc6 12.h3 Fd7 13.Bb1 Bc8 14.Hf3 Ha5 15.Fd3 Fe6 16.O-O Fc4 17.Bfd1 b5 18.Fg5 a6 19.Bbc1 Fxd3 20.Bxc8 Vxc8 21.Vxd3 Be8 22.Bc1 Vb7 23.d5 Hc4 24.Hd2 Hxd2 25.Fxd2 Bc8 26.Bc6 Fe5 27.Fc3 Fb8 28.Vd4 f6 29.Fa5 Fd6 30.Vc3 Be8 31.a3 Kg7 32.g3 Fe5 33.Vc5 h5 34.Fc7 Fa1 35.Ff4 Vd7 36.Bc7 Vd8 37.d6 g5 38.d7 Bf8 39.Fd2 Fe5 40.Bb7 1-0

18. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 57 lépés

Spanyol megnyitás, Keres-védelem ECO C92
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Fe7 6.Be1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Hd7 10.d4 Ff6 11.a4 Fb7 12.Ha3 exd4 13.cxd4 Hb6 14.Ff4 bxa4 15.Fxa4 Hxa4 16.Vxa4 a5 17.Fd2 Be8 18.d5 Hb4 19.Fxb4 axb4 20.Vxb4 Bb8 21.Vc4 Vc8 22.Hd4 Fa6 23.Vc3 c5 24.dxc6 Fxd4 25.Vxd4 Vxc6 26.b4 h6 27.Be3 Be6 28.f3 Bc8 29.Bb3 Fb5 30.Bb2 Vb7 31.Hc2 Bg6 32.Vf2 Ve7 33.He3 Ve5 34.Bbb1 Fd7 35.Ba5 Ve7 36.Hd5 Vd8 37.Ba7 Kh7 38.Kh2 Bb8 39.f4 Be6 40.Vd4 Ve8 41.Be1 Fc6 42.Vd3 Vf8 43.Bc1 Fxd5 44.exd5+ Bg6 45.Vf5 Kg8 46.Bac7 Bf6 47.Vd7 Bd8 (diagram) 48.Vxd8 Vxd8 49.Bc8 Vf8 50.B1c4 Bf5 51.Bxf8+ Kxf8 52.Bd4 h5 53.b5 Ke7 54.b6 Kd7 55.g4 hxg4 56.hxg4 Bf6 57.Bc4 1-0

20. játszma Kaszparov–Karpov 1–0 41 lépés

Spanyol megnyitás, Flohr-rendszer ECO C92
1.e4 e5 2.Hf3 Hc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Hf6 5.O-O Fe7 6.Be1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 O-O 9.h3 Fb7 10.d4 Be8 11.Hbd2 Ff8 12.a4 h6 13.Fc2 exd4 14.cxd4 Hb4 15.Fb1 c5 16.d5 Hd7 17.Ba3 f5 18.Bae3 Hf6 19.Hh2 Kh8 20.b3 bxa4 21.bxa4 c4 22.Fb2 fxe4 23.Hxe4 Hfxd5 24.Bg3 Be6 25.Hg4 Ve8 26.Hxh6 c3 (diagram) 27.Hf5 cxb2 28.Vg4 Fc8 29.Vh4+ Bh6 30.Hxh6 gxh6 31.Kh2 Ve5 32.Hg5 Vf6 33.Be8 Ff5 34.Vxh6+ Vxh6 35.Hf7+ Kh7 36.Fxf5+ Vg6 37.Fxg6+ Kg7 38.Bxa8 Fe7 39.Bb8 a5 40.Fe4+ Kxf7 41.Fxd5+ 1-0

23. játszma Karpov–Kaszparov 1–0 29 lépés
Királyindiai védelem, Saemisch-változat ECO E87
1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 Fg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Fe3 e5 7.d5 Hh5 8.Vd2 Vh4+ 9.g3 Ve7 10.O-O-O f5 11.exf5 gxf5 12.Hh3 Ha6 13.Bg1 Hf6 14.Hf2 Kh8 15.Fe2 Fd7 16.Fg5 Hc5 17.g4 e4 18.fxe4 fxe4 19.Fe3 Ha4 20.g5 Hxc3 21.bxc3 Hg8 22.Hg4 c5 23.dxc6 Fxc6 24.h4 d5 25.cxd5 Fxd5 26.Vxd5 Bac8 27.Vd6 Bxc3+ 28.Kb1 Vf7 29.Fd4 1-0

Jegyzetek

Források 
The World Chess Championship Zonals 1987–1990 (C14) 
World Chess Championship 1987 Subotica Interzonal Tournament 
World Chess Championship 1987 Szirak Interzonal Tournament 
World Chess Championship 1987 Zagreb Interzonal Tournament 
World Chess Championship 1988–90 Candidates Matches 
World Chess Championship 1990 Kasparov – Karpov Title Match 
A Kaszparov–Karpov világbajnoki döntő ismertetése és játszmái

További információk 
Harold C. Schonberg: Kasparov and Karpov Anticipate a Chess War, The New York Times, 1990-10-03 
Steven Greenhouse: With a Draw, Kasparov Keeps Title, The New York Times, 1990-12-27 
Kasparov, Garry 2010. Garry Kasparov on Modern Chess, Part 4: Kasparov v Karpov 1988-2009. London: Everyman Chess. 
 Lev Gutman, Gerd Treppner: Schachweltmeisterschaft 1990. Anatoli Karpow - Garri Kasparow. Beyer, Hollfeld 1990, . 
Otto Borik, Helmut Pfleger: Schach-WM 1990 Kasparow-Karpow. Falken, Niedernhausen 1991, .

1990
Sakk